Calliactis är ett släkte av koralldjur. Calliactis ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Calliactis